Реверди́ () —  французская фамилия. Известные носители:

 Реверди, Мишель (род. 1943) — французский композитор.
 Реверди, Пьер (1889—1960) — французский поэт.